Amaury Bueno é um cantor e compositor brasileiro.

No final da década de 1970 compôs músicas para bandas paulistas. Nos anos 90, trabalhou com direitos autorais e em estúdios de gravação.

Fez parte das bandas Diabo a Quatro e Madame Butterfly, ao lado de Luciano Mazzeo (guitarra), Dalam Júnior (baixo) e Beto Salaberry (bateria), com a qual gravou os CDs Dr. Feelgood e Demo 99.

Discografia 
 Demo 99 - 1999
 Dr. Feelgood - 1995

Cantores do Brasil
Compositores do Brasil